

Adjectif 
Relatif est un adjectif qui peut qualifier :

 en mathématiques, un entier ;
 en grammaire française, un pronom ;
 en mécanique, un vent.

Substantif 
Dans la musique tonale, on parle parfois de relatif majeur ou de relatif mineur pour faire référence à une tonalité relative.

Voir aussi
Relativité